Печатниковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Печатники.

Образовано Законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Тупиковское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 185.94  км²
 Расположение: северо-восточная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на севере — с  Тупиковским сельским поселением
 на востоке — с  Новодугинским районом
 на юго-востоке — с Болышевским сельским поселением
 на юге — с  Лехминским сельским поселением
 на юго-западе — с Канютинским сельским поселением
 на западе — с Никитинским сельским поселением
 на северо-западе — с  Тверской областью
 Крупные реки: Немощенка, Соля.
 По территории поселения проходит железная дорога Дурово — Владимирский Тупик, станций нет.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 11 населённых пунктов:
 Печатники, деревня
 Александровка, деревня
 Бесково, деревня
 Владимирское, деревня
 Екимово, деревня
 Караваево, деревня
 Малая Чернея, деревня
 Никитинка, деревня
 Ольшанка, деревня
 Осипцево, деревня
 Сластихино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины .

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Холм-Жирковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году